Владимир Потапьев:
 Потапьев, Владимир Алексеевич (1882—1961) — русский морской офицер, капитан 1-го ранга Русской эскадры, похоронен в Тунисе.
 Потапьев, Владимир Васильевич (род. 1930) — советский геолог и геохимик.